Miejscowości w USA:
 Herron – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Hill

Osoby o nazwisku Herron:
 Alex Herron – norweski reżyser oraz fotograf
 Andy Herron – kostarykański piłkarz 
 Francis Herron – amerykański wojskowy
 Mark Herron – amerykański aktor
 Mick Herron – brytyjski pisarz